Ingrandes kan syfta på:
 Ingrandes, Indre
 Ingrandes, Maine-et-Loire
 Ingrandes, Vienne